Варакское — озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,1 км², площадь водосборного бассейна — 7,7 км². Располагается на высоте 158,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из южного залива озера вытекает река Капустная, впадающая в озеро Кереть, из которого берёт начало река Кереть, впадающая в Белое море.

В озере расположены одва относительно крупных (по масштабам водоёма) острова без названия.

Вдоль южного берега озера проходит трасса  («Р-21 „Кола“ — Пяозерский — граница с Финляндской Республикой»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000002217.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Галерея

Панорама

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн озера Кереть
Озёра Лоухского района